Dercourt ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Dercourt (* 1964), französischer Filmregisseur
 Jean Dercourt (1935–2019), französischer Geologe